Hakanpää est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jani Hakanpää (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Rami Hakanpää (né en 1978), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois